Aphodiini — триба семейства пластинчатоусых, подсемейства афодиинов.

Описание 
Наружная сторона средних и задних голеней с двумя сильными поперечными или косыми килями. Переднеспинка всегда без поперечных бороздок.

Систематика

Примечания 

Афодиины